Habermeier ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Habermeier (1905–1986), deutscher Politiker (FDP/DVP), MdL Baden-Württemberg
 Konrad Habermeier (1907–1992), deutscher Glasdesigner
 Stefan Habermeier (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Habermayer